Attard – città di Malta

Persone
Cain Attard – calciatore maltese
Emanuel Attard – ex calciatore maltese
Lawrence Attard – calciatore maltese
Noel Attard – ex calciatore maltese